

События 
 Неф базилики Нотр-Дам-де-ла-Бас-Эвр (Бове, Франция).
 998 (по «Королевским анналам») — Олав Харальдссон крещён Олавом Трюггвасоном.
 Папа Григорий V расторгает брак Роберта II с Бертой.
 Мятеж в Венгрии язычников против короля. Победа Стефана I над мятежниками при Веспреме.
 Захват болгарами Черногории.
 Махмуд Газневи становится султаном государства Газневидов.
 998—1030 — Султан Газневидов Махмуд. Войны с Буидами.
 998—1008 — Эмир Хорезма 'Али.
 Изгнание несториан с китайской границы в степь.
 998—1022 — Император Китая Чжэнь-цзун.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 998 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 998 году
 Себук-Тегин — султан государства Газневидов.
 Со Хи — корейский военный и политический деятель.
 Михаил — первый митрополит киевский.
 Абуль-Вафа аль-Бузджани Мохаммед бен Мохаммед — арабский астроном и математик.

См. также